Limoeiro do Ajuru kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Limoeiro do Ajuru (ort), Pará, 
 Limoeiro do Ajuru (kommun), Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar